Nero criminale - Le belve sono tra noi (Frightmare) -film del 1974 diretto da Pete Walker
Frightmare – film del 1983 diretto da Norman Thaddeus Vane 
Frightmare – videogioco del 1988